Il campionato africano di calcio Under-23 2011 è stata la 1ª edizione del Campionato africano di calcio Under-23. Originariamente doveva essere ospitato dall'Egitto dal 26 novembre al 10 dicembre 2011. Tuttavia, a meno di due mesi dall'inizio del torneo, le autorità egiziane decisero che il paese non avrebbe ospitato la manifestazione a causa dei gravi problemi di ordine pubblico che affliggevano l'Egitto in quei mesi. Così il 13 ottobre il Marocco fu scelto come paese ospitante.

Il campionato serve anche come torneo qualificatorio ai Giochi Olimpici 2012. Le prime tre nazionali vengono infatti ammesse al torneo olimpico di calcio, mentre la quarta deve disputare uno spareggio contro la quarta del Preolimpico Asiatico.

Qualificazioni 

Per decidere le nazionali aventi diritto a partecipare al campionato la CAF ha organizzato un torneo ad eliminazione diretta in tre fasi. Delle 53 federazioni calcistiche affiliate alla CAF, 39 hanno dato la loro adesione, e di esse 8 hanno ottenuto la qualificazione al campionato.

Squadre

Stadi

Date
 24 settembre 2011: sorteggio durante il meeting del Comitato Esecutivo della CAF al Cairo (Egitto).
 26 novembre - 3 dicembre 2011: fase a gironi
 6 - 7 dicembre 2011: semifinali
 10 dicembre 2011: finali per il 3°-4° e per il 1º-2º posto.

Fase a gironi
Orari locali (UTC)

Se due o più squadre concludono il girone a pari punti vengono presi in considerazione i seguenti criteri nel seguente ordine, tenendo presente che ogni criterio è valido solo ed esclusivamente qualora quello immediatamente precedente non si riveli sufficiente.:
 Punti totalizzati solo fra le squadre interessate.
 Differenza reti solo fra le squadre interessate.
 Numero di reti segnate solo fra le squadre interessate.
 Differenza reti in tutte le partite del girone.
 Numero di reti segnate in tutte le partite del girone.
 Premio Fair Play (somma di cartellini gialli e rossi).
 Sorteggio.

Girone A

Girone B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto - Play-off Giochi olimpici

Finale

Marcatori
3 goal
 Abdelaziz Barrada
 Raheem Lawal

2 goal
 Ahmed Sherwida
 Emmanuel Ndong Mba
 Younes Mokhtar
 Danny Uchechi

1 goal

 Mehdi Benaldjia
 Baghdad Bounedjah
 Georges Henri Griffiths
 Moussa Koné
 Lacina Traoré
 Ahmed Magdi
 Marwan Mohsen

 Mohamed El Nenny
 Saleh Gomaa
 Johan Diderot Lengoualama
 Allen Nono
 Landry Jerry Obiang
 André Biyogo Poko
 Lionel Yacouya

 Adnane Tighadouini
 Kara Mbodj
 Abdoulaye Sané
 Omar Wade
 Phumelele Bhengu
 Mandla Masango

Qualificate alle Olimpiadi 2012
 
 
 
  ammesso allo spareggio contro la quarta del Preolimpico Asiatico.

Note

Collegamenti esterni

 
Competizioni calcistiche africane
CAF30
Q